Aprendiz de Feiticeiro - filme de comédia de ação de 1991 com Michael J. Fox;
Aprendiz de Feiticeiro - filme de fantasia e aventura de 2001 com Kelly LeBrock;
O Aprendiz de Feiticeiro - filme de fantasia e aventura de 2010 com Nicolas Cage;
O Aprendiz de Feiticeiro (poema) - poema (balada) de 1797 de Johann Wolfgang von Goethe;
Ou ainda:
Krabat - Aprendiz de Feiticeiro

Desambiguação
Desambiguações de artes